Az 1988–1989-es lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 55. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 16 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Ruch Chorzów nyerte az ezüstérmes GKS Katowice, és a bronzérmes Górnik Zabrze előtt. A Pogoń Szczecin, GKS Jastrzębie, Górnik Wałbrzych és a Szombierki Bytom kiesett.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1989
Lengyel 1
Lengyel 1